Mish Maoul (مش معقول — египетское выражение, означающее «невероятно») — шестой альбом бельгийской певицы арабского происхождения Наташи Атлас, вышедший в 2006 году.

Mish Maoul имеет ярко выраженный пан-арабский настрой.

Список композиций 
 «Oully Ya Sahbi» featuring Sofiane Saidi (Atlas, Dubulah, Sparkes) — 5:36
 «Feen» featuring Princess Julianna (Atlas, Dubulah, Higgins, Sparkes) — 5:54
 «Hayati Inta» (Atlas, Eagleton) — 4:02
 «Ghanwa Bossanova» (Atlas, Dubulah, Sparkes) — 6:33
 «Bathaddak» featuring Princess Julianna (Atlas, Higgins, Whelan) — 5:12
 «Bab el Janna» (Atlas, Dubulah, Sparkes) — 5:46
 «Wahashni» (Atlas, Dubulah, Sparkes) — 4:46
 «Haram Aleyk» (Atlas, Sabet, Whelan) — 5:11
 «La Lil Khowf» featuring Clotaire K & Sofiane Saidi (Atlas, Dubulah, Sparkes, Clotaire K) — 5:32
 «Yariet» (Atlas, Eagleton) — 3:37

Чарты

Примечания 

Альбомы Наташи Атлас
Альбомы Beggars Banquet Records